Milton Ribeiro (artista plástico) — pintor, gravurista e professor brasileiro
 Milton Ribeiro (ator) — ator brasileiro
 Milton Ribeiro (pastor) — pastor protestante e Ministro da Educação entre julho de 2020 e março de 2022.

Desambiguações de antropônimos